Вторая лига Чехии по футболу 1999/2000 — Седьмой сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Синот» и «Виктория Пльзень».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте jfk-fotbal 
 Сезон 1999/00 на сайте livesport.cz 

1999/2000
Спорт в Чехии в 1999 году
Спорт в Чехии в 2000 году